Gaasperdam (buurtschap), een voormalige buurtschap in Weesperkarspel
Gaasperdam (woonwijk), een woonwijk in Amsterdam-Zuidoost
Gaesper Dam, een voormalige dam in Weesperkarspel